Châteauvieux (Loir-et-Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Châteauvieux (Alpy Wysokie) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Châteauvieux (Var) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże